Der Skisprung-Continental-Cup 2005/06 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Continental Cup bestand aus 44 Wettbewerben für Herren und 26 Wettbewerben für Damen, die zwischen dem 8. Juli 2005 und dem 12. März 2006 bei den Herren, bzw. zwischen dem 7. August 2005 und dem 8. März 2006 bei den Damen veranstaltet wurden.

Herren Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Herren Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 2005/06
 Skisprung-Grand-Prix 2005

Weblinks 
Continental Cup Herren

Continental Cup Damen

2005/06
Wintersport-Continental-Cup 2005/06